sześcian (algebra)
 sześcian (geometria)

de:Würfel